Eine Ladepumpe ist
 eine Boilerladepumpe bei Warmwasserspeichern ohne eigene Wärmequelle, wo sie der Energiezufuhr durch den Heizkessel einer Warmwasserheizungsanlage dient.
 eine Kolbenladepumpe bei Zweitaktmotoren, wo sie durch Motoraufladung beim Doppelkolbenmotor der Leistungssteigerung dient, siehe u. a. DKW ULD 250.